Clorur d'or(I) (monoclorur d'or), AuCl
 Clorur d'or(I,III) (diclorur d'or, octaclorur de tetraor), Au₄Cl₈
 Clorur d'or(III) (triclorur d'or, hexaclorur de dior), Au₂Cl₆
 Àcid cloroàuric, HAuCl₄